Визитация ( — осмотр) — многозначное понятие:
 Визитация — название практики ревизии и инспекции церковного имущества в странах с католическим вероисповеданием XIII—XIX веков.
 Визитация — право военных кораблей на остановку и проверку документов у торговых судов в открытом море.

Примечания